Příjmení Zemek nosí více různých osobností:

 Antonín Zemek (1892–???) – ředitel Národního muzea v letech 1940–1945
 Bedřich Zemek (1907–???) – český matematik
 František Zemek (* 1958) – český fotograf
 Jakub Antonín Zemek (1914–1989) – převor dominikánského kláštera ve Znojmě
 Jan Zemek (1915–1994) – český voják a odbojář
 Metoděj Zemek (1915–1996) – český duchovní, historik a archivář
 Pavel Zemek-Novák (* 1957) – hudební skladatel a pedagog
 Pavel Adrián Zemek (* 1961) – katolický kněz, generální vikář v Plzni
 Václav Zemek (* 1974) – český politik
 Zdeněk Zemek (* 1951) - český podnikatel v oblasti hutnictví, autobusové dopravy a energetiky